Джон Сміт (борець) — американський борець вільного стилю, олімпійський чемпіон.
 Джон Сміт (веслувальник) — південноафриканський веслувальник.
 Джон Сміт (дослідник) — англійський письменник і моряк.
 Джон Сміт (лідер Лейбористської партії) — британський політик.
 Джон Сміт (рефері) — рефері зі снукеру.
 Джон Сміт (1554-1612) — засновник баптизму в Англії.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок